Brüger ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Theodor Brüger (1827–1900), deutscher Jurist und Politiker
 Karl von Brüger (1822–1905), deutscher Jurist